Othello steht für: 

 Othello, ein Theaterstück von Shakespeare
 mehrere Verfilmungen des Shakespeare-Dramas, siehe Liste von verfilmten Werken William Shakespeares
 Othello (Novelle), eine Novelle von Wilhelm Hauff
 Othello (Rebsorte), ein Direktträger Rebsorte
 Othello (Spiel), ein Brettspiel
 Othello (Kaffee), ein Getränk mit Kaffeegeschmack
 Othello-Syndrom, eine Bezeichnung für den Eifersuchtswahn
 Othello (Manga), ein Manga von Satomi Ikezawa
 Othello (Lovis Corinth), ein Gemälde von Lovis Corinth
 Othello (Ballett), eine Choreographie von John Neumeier

Othello bezeichnet folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Othello (New Jersey)
 Othello (North Carolina)
 Othello (Washington)

Othello ist der Titel folgender Filme:
 Othello (1922), ein deutscher Spielfilm
 Orson Welles’ Othello (1952), Spielfilm von Orson Welles 
 Othello (1955)
 Othello (1965)
 Othello (1969), Studioaufzeichnung Komische Oper Berlin
 Othello (1995), ein US-amerikanisch-britisches Filmdrama

Siehe auch:
 Otello
 Othello-Effekt (Othello-Fehler, engl. Othello Error; Othello-Theorie, engl. Othello Theory)
 Otelo (Marke), eine Telekommunikationsmarke